

Geografia

Francia 
 Essertines-en-Châtelneuf – comune nel dipartimento della Loira (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Essertines-en-Donzy – comune nel dipartimento della Loira (Alvernia-Rodano-Alpi)

Svizzera 
 Essertines-sur-Rolle – comune nel distretto di Nyon (Canton Vaud)
 Essertines-sur-Yverdon – comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)